Konung för en dag kan avse:

Konung för en dag, rak översättning av Giuseppe Verdis opera  se Un giorno di regno från 1840.
Konung för en dag, opera av Adolphe Adam 1852, se Si j'étais roi.
Konung för en dag (roman) – en roman av John Steinbeck.
Kung för en dag – sång av Magnus Uggla 1997.